Swoboda (bulgarisch/ukrainisch/; slowakisch/ – Freiheit) steht für:
 Swoboda (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Swoboda (Unternehmen), eine Unternehmensgruppe der Fertigungstechnik
 Swoboda, früherer Name von Carvatech, österreichischer Seilbahnkabinen- und Karosseriehersteller 
 Villa Swoboda, Gebäude in Salzburg
 Radio Swoboda, russischer Name von Radio Free Europe, Rundfunkveranstalter
 Allukrainische Vereinigung „Swoboda“, ukrainische Partei

Swoboda ist der Name folgender Orte

in Bulgarien:
 Swoboda (Burgas) in der Oblast Burgas

in der Ukraine ():
 Swoboda (Berehowe) in der Oblast Transkarpatien
 Swoboda (Chust) in der Oblast Transkarpatien
 Swoboda (Polohy) in der Oblast Saporischschja
 Swoboda (Sumy) in der Oblast Sumy
 Swoboda (Shuriwka) in der Oblast Kiew
 Swoboda (Baschtanka) in der Oblast Mykolajiw
 Swoboda (Putywl) in der Oblast Sumy

in Russland ():
 Swoboda (Chomutowka) in der Oblast Kursk
 Swoboda (Rylsk) in der Oblast Kursk
 Swoboda (Baschkortostan) in der Republik Baschkortostan
 Swoboda (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Jänischken, 1938–1946 Jänichen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Swoboda, früherer Name der Stadt Liski

in Tschechien
 Svoboda (Býšť) (Swoboda), Grundsiedlungseinheit von Býšť, Okres Pardubice

Siehe auch:
 Svoboda